Hlinaia ist der Name folgender Orte:
 Hlinaia (Rajon Grigoriopol), Transnistrien
 Hlinaia (Rajon Slobodseja), Transnistrien
 Hlinaia (Rajon Edineț), Moldawien